

Palácios 
 Quinta da Regaleira - quinta e palácio em Sintra
 Palácio Regaleira - palácio em Lisboa, no Largo de São Domingos, sede da Ordem dos Advogados Portugueseses

Títulos nobiliárquicos 
 Baronessa da Regaleira e Viscondessa da Regaleira, títulos atribuídos a Ermelinda Allen Monteiro de Almeida, proprietária da Quinta da Regaleira em Sintra, do Palácio do Beau-Séjour e do Palácio Regaleira em Lisboa

Outros 
 Restaurante A Regaleira - restaurante no Porto

Desambiguação